Hrvatska:
 Blato, općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 Blato na Cetini, naselje u Zagori, u sastavu grada Omiša
 Blato (Mljet), naselje na otoku Mljetu, Dubrovačko-neretvanska županija
 Blato (Zagreb), naselje u sastavu Grada Zagreba
 NK Blato, nogometni klub iz Blata, Grad Zagreb

Bosna i Hercegovina:
 NK Blato Ljuti Dolac, nogometni klub iz Ljutog Doca kod Širokog Brijega, BiH

Mađarska:
 Blato (Olaški kotar, Mađarska), naselje u Mađarskoj 

Ostalo:
 blato (tlo), vrsta tla